Frankenberg est un nom de lieu et un nom de personne.

Toponyme 
 Frankenberg (Hesse),ville d'Allemagne
 Frankenberg (Saxe), ville d'Allemagne

Patronyme 

 Jean-Henri de Frankenberg (1726-1804), prélat autrichien, archevêque de Malines
 Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg (née en 1951), actrice, productrice et peintre américaine d'origine britannique, connue sous le pseudonyme de Jane Seymour
 Leopold von Frankenberg-Ludwigsdorf (1785-1878), magistrat et homme d'état prussien
 Peter Frankenberg (né en 1947), homme politique allemand

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme